Pilgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Pilgaard (* 1965), dänischer Musiker und Entertainer     
 Hans  Pilgaard (* 1963), dänischer Journalist     
 Merete Bonde Pilgaard (* 1971), dänische Krankenschwester und Gesundheitsaktivistin     
 Poul Pilgaard Johnsen (* 1965), dänischer Journalist     
 Stine Pilgaard (* 1984), dänische Schriftstellerin     
 Tove Pilgaard (* 1930), dänische Schriftstellerin     
 Ulf Pilgaard (* 1940), dänischer Schauspieler und Komiker